Адриатическая лига 2010/2011 — 10-е по счёту первенство, в котором принимали участие 14 команд из Боснии и Герцеговины, Чехии, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории. Чемпионом лиги в 5-й раз стал клуб «Партизан».

Участники

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Результаты игр

Финал четырех

Награды 
 MVP регулярного сезона  Лука Зорич (Загреб)
 MVP Финала четырёх  Натан Джаваи (Партизан)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Адриатическая лига на сайте www.eurobasket.com
 sportnet.hr NLB 2010./11., rezultati

Лига ABA
2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе